Les lettres OSAR peuvent correspondre à :
 l’organisation secrète d'action révolutionnaire ;
 l’organisation suisse d'aide aux réfugiés.